Wellow kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wellow, Somerset, ort, England, Bath and North East Somerset, 
 Wellow, Hampshire, England, 
 Wellow, Nottinghamshire, England, 
 Wellow, Isle of Wight – en ort på Isle of Wight, England
 Wellow, Lincolnshire – en ort i North East Lincolnshire, Lincolnshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar